Carlo Wostry – pittore e illustratore italiano
 Markus Wostry – calciatore austriaco, difensore
 Wilhelm Wostry – storico ceco